Пётр Хлебников:
 Хлебников, Пётр Алексеевич (1829 — после 1914) — профессор Императорской медико-хирургической академии.
 Хлебников, Пётр Иванович (XVIII век) — русский художник, иконописец.
 Хлебников, Пётр Кириллович (1734—1777) — генерал-аудитор, владелец Благовещенского медеплавильного завода.